De afdaling voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 15 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Italiaanse Sofia Goggia. Zij werd ditmaal tweede.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen afdaling